Resultats del Gran Premi d'Indianapolis 500 de Fórmula 1 de la temporada 1951, disputat al circuit d'Indianapolis el 30 de maig del 1951.

Resultats

Altres 
 Pole: Duke Nalon 4' 23. 74
 Volta ràpida: Lee Wallard 1' 07. 26 (a la volta 23)
 Cotxes compartits:
 Jack McGrath (100 Voltes) i Manny Ayulo (100 Voltes) (els punts es van repartir entre els pilots)

Referències 

 

Indianapolis 500
1951